Clemm ist der Familienname folgender Personen:

 August von Clemm (1837–1910), deutscher Unternehmer und Politiker

 Christian Gustav Clemm (1814–1866), deutscher Chemiker
 Hans Clemm (1872–1927), deutscher Papierindustrieller
 Heinrich Wilhelm Clemm (~1725–1775), deutscher Theologe und Mathematiker
 Konrad Clemm (1854–1930), deutscher Jurist und badischer Beamter
 Ludwig Clemm (1893–1975), deutscher Archivar
 Wilhelm Clemm (1843–1883), deutscher klassischer Philologe

Siehe auch:

 Klemm (Begriffsklärung)
 Clem (Begriffsklärung)